Ewig ist
die Bezeichnung für einen endlos dauernden Zeitraum, die Ewigkeit
der Name des ehemaligen Klosters Ewig und des Ortsteils Ewig in der Stadt Attendorn
der Name einer Band, Ewig (Band), bestehend aus Jeanette Biedermann, Jörg Weißelberg und Christian Bömkes
ein Album von Peter Maffay

Ewig ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Ewig (1913–2006), deutscher Historiker
 Michael Ewig (* 1964), deutscher Biologiedidaktiker
 Walter Ewig (1897–1984), deutscher Heimatforscher
 Wolfgang W. Ewig (* 1955), deutscher Genealoge, Sachbuch-Autor und Zeichner

EwiG ist:
 das Kürzel der Gothic-Band Eden Weint Im Grab

Siehe auch:
 Ewich

Abkürzung